

Argentína elnökei (1861–napjainkig) 

Államfők listái